Antoine Bullant (1751-1821) – musicista e compositore ceco
 Jean Bullant (1520-1578) – architetto francese